Georg Stetter ist der Name folgender Personen:

* Georg Stetter (Politiker) (1892–1962), deutscher Politiker (KPD, KPD-O) und Gewerkschafter
 Georg Stetter (Physiker) (1895–1988), österreichischer Physiker